Lista i wyniki gal Rizin Fighting Federation.

Lista gal

Wyniki gal

Rizin FF: Saraba no Utage

Walka wieczoru 
 Walka w kategorii lekkiej:  Kazushi Sakuraba –  Shin’ya Aoki
 Zwycięstwo Aokiego przez TKO w pierwszej rundzie

Walka rezerwowa World Grand Prix wagi ciężkiej:
   Yuta Uchida –  Walentin Mołdawski
 Zwycięstwo Mołdawskiego przez poddanie (duszenie zza pleców) w pierwszej rundzie

World Grand Prix wagi ciężkiej 
 Podczas tej gali rozegrano tylko fazę ćwierćfinałową

Pozostałe 
 Walka w kategorii  piórkowej:  Hiroyuki Takaya –  Daiki Hata
 Zwycięstwo Takaya przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii  koguciej:  Kizaemon Saiga –  Hideo Tokoro
 Zwycięstwo Tokoro przez poddanie (balacha) w 1 rundzie
 Walka w kategorii średniej:  Anatolij Tokow –  A.J. Matthews
 Zwycięstwo Tokowa przez KO w 1 rundzie
 Walka w kategorii muszej:  Felipe Efrain –  Yuki Motoya
 No contest. Pojedynek oficjalnie uznany za nierozstrzygnięty w związku z przekroczeniem limitu wagowego przez Felipe Efraina podczas wczorajszego ważenia.
 Walka w kategorii ciężkiej:  Kiriłł Sidielnikow –  Carlos Toyota
 Zwycięstwo Siedelnikowa przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej:  James Thompson –  Tsuyoshi Kōsaka
 Zwycięstwo Kōsaki przez TKO w 2 rundzie

Rizin FF: Iza no Mai

Walka wieczoru 
 Walka w kategorii ciężkiej:  Jaideep Singh –  Fiodor Jemieljanienko
 Zwycięstwo Jemieljanienki przez TKO w 1 rundzie

World Grand Prix wagi ciężkiej 
 Podczas tej gali rozegrano tylko fazę półfinałową i finałową

Pozostałe 
 Walka w kategorii piórkowej:  Kron Gracie –  Asen Yamamoto
 Zwycięstwo Gracie’go przez poddanie (duszenie trójkątne rękoma) w 1 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej:  Andy Souwer –  Yuichiro Nagashima
 Zwycięstwo  Souwera przez KO w 1 rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej:  Peter Aerts –  Kaido Höövelson
 Zwycięstwo Höövelsona przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka kobiet kategorii otwartej:  Gabrielle Garcia –  Lei'D Tapa
 Zwycięstwo Garcii przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii koguciej:  Soo Chul Kim –  Maike Linhares Galvao Amorim
 Zwycięstwo Kima przez jednogłośną decyzją sędziów
 Walka w kategorii średniej:  Ken Hasegawa –  Brennan Ward
 Zwycięstwo Warda przez poddanie (duszenie zza pleców) w 2 rundzie
 Walka kobiet kategorii słomkowej:  Rena Kubota –  Jleana Valentino
 Zwycięstwo Kuboty przez poddanie (latająca dźwignia prosta na staw łokciowy) w 2 rundzie

Shoot boxing 
  Bob Sapp –  Tarō Akebono
 Zwycięstwo Sappa przez jednogłośną decyzję sędziów

Pojedynki kickbokserskie 
  Yang Ming –  Takeru Segawa
 Zwycięstwo Segawy przez TKO w drugiej rundzie

Rizin FF 1: Fujita vs Prochazka

Walka wieczoru 
 Walka w kategorii ciężkiej:  Jiří Procházka –  Kazuyuki Fujita
 Zwycięstwo Procházkki przez KO w 1 rundzie

Pozostałe 
 Walka w kategorii półciężkiej:  Wadim Niemkow –  Karl Albrektsson
 Zwycięstwo Albrektssona przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii ciężkiej:  Jaideep Singh –  Teodoras Aukštuolis
 Zwycięstwo Aukstuolisa przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kobiet kategorii otwartej:  Gabrielle Garcia –  Anna Malukowa
 Zwycięstwo Garcii przez poddanie w 2 rundzie
 Walka  kategorii lekkiej:  Shinji Sasaki –  Daron Cruickshank
 Zwycięstwo Cruickshanka przez TKO w 1 rundzie
 Walka kategorii ciężkiej:  Kiriłł Sidielnikow –  Chris Barnett
 Zwycięstwo Sidielnikowa  przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka kategorii średniej:  Yuta Watanabe –  Hisaki Kato
 Zwycięstwo Kato przez TKO w 1 rundzie
 Walka kobiet kategorii słomkowej:  Kanako Murata –  Natalia Dienisowa
 Zwycięstwo Muraty przez jednogłośną decyzję sędziów

Grapplingowy Tag-Team 
 Kazushi Sakuraba /  Hideo Tokoro vs  Wanderlei Silva / Kiyoshi Tamura
 Remis

Shoot boxing 
 Rena Kubota –  Cyndi Alves
 Zwycięstwo Kuboty przez jednogłośną decyzję sędziów

Pojedynki kickbokserskie 
  Tetsuya Yamato –  Hiroto Yamaguchi
 Zwycięstwo Yamato przez TKO (3 nokdauny) w 1 rundzie
  Yuya Yamato –  Yuki Kotani
 Zwycięstwo Yamato przez TKO (3 knockdowny) w 1 rundzie
  Danilo Zanolini –  Norihisa Amimoto
 Zwycięstwo Zanoliniego przez TKO (uderzenia) w 1 rundzie

Rizin Fighting World Grand Prix 2016: 1st Round

Walki wieczoru 
 Walka  kategorii piórkowej:  Kron Gracie –  Hideo Tokoro
 Zwycięstwo Gracie przez poddanie w 1 rundzie
 Walka kobiet kategorii słomkowej:  Rena Kubota –  Miyu Yamamoto
 Zwycięstwo Kuboty przez poddanie w 1 rundzie

World Grand Prix 
 Podczas tej gali rozegrano tylko Pierwszą rundę

1Jiří Procházka, Wanderlei Silva i Shane Carwin wycofali się z turnieju z powodu kontuzji

Pozostałe 
 Walka w kategorii lekkiej:  Andy Souwer –  Daron Cruickshank
 Zwycięstwo Cruickshanka przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej:  Kizaemon Saiga –  Asen Yamamoto
 Zwycięstwo Yamamoto przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii piórkowej:  Minoru Kimura –  Charles Bennett
 Zwycięstwo Bennetta przez TKO w 1 rundzie
 Walka kobiet w kategorii słomkowej:  Kanako Murata –  Kyra Batara
 Zwycięstwo Muraty przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka kobiet w kategorii otwartej:  Gabrielle Garcia –  Destanie Yarbrough
 Zwycięstwo Garcii przez poddanie w 1 rundzie

Rizin Fighting World Grand Prix 2016: 2nd Round

World Grand Prix 
 Podczas tej gali rozegrano tylko Drugą rundę

1Jiří Procházka, Wanderlei Silva i Shane Carwin wycofali się z turnieju z powodu kontuzji

 Walka  rezerwowa:  Alison Vicente –  Wadim Niemkow
 Zwycięstwo Niemkowa przez TKO w 1 rundzie

Pozostałe 
 Walka kobiet w kategorii muszej:  Rin Nakai –  Kanako Murata
 Zwycięstwo Nakai przez poddanie w 3 rundzie
 Walka w kategorii muszej:  Tenshin Nasukawa –  Nikita Sapun
 Zwycięstwo Nasukawy przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii lekkiej:  Kazuyuki Miyata –  Andy Souwer
 Zwycięstwo Miyaty przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii koguciej:  Allan Nascimento –  Yuki Motoya
 Zwycięstwo Motoyi przez niejednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii muszej:  Kai Kara France –  Tatsumitsu Wada
 Zwycięstwo Wady przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii piórkowej:  Yusuke Yachi –  Mario Sismundo
 Zwycięstwo Yachiego przez TKO w 1 rundzie
 Walka kobiet w kategorii atomowej:  Kanna Asakura –  Alyssa Garcia
 Zwycięstwo Garcii przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii lekkiej:  Satoru Kitaoka –  Daron Cruickshank
 Zwycięstwo Kitaoki przez poddanie w 1 rundzie

Rizin Fighting World Grand Prix 2016: Final Round

World Grand Prix 
 Podczas tej gali rozegrano Półfinały i Finał

1Jiří Procházka, Wanderlei Silva i Shane Carwin wycofali się z turnieju z powodu kontuzji

Pozostałe 
 Walka w kategorii piórkowej:  Kron Gracie –  Tatsuya Kawajiri
 Zwycięstwo Graciego przez poddanie w 2 rundzie
 Walka w kategorii koguciej:  Hideo Tokoro –  Asen Yamamoto
 Zwycięstwo Tokoro przez poddanie w 1 rundzie
 Walka kobiet w kategorii atomowej:  Rena Kubota –  Hanna Gujwan
 Zwycięstwo Kuboty przez TKO w 3 rundzie
 Walka kobiet w kategorii słomkowej:  Miyu Yamamoto –  Andy Nguyen
 Zwycięstwo Nguyen przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii muszej:  Kizaemon Saiga –  Dillin West
 Zwycięstwo Saigi przez TKO w 1 rundzie
 Walka kobiet w kategorii otwartej:  Gabrielle Garcia –  Yumiko Hotta
 Zwycięstwo Garcii przez TKO w 1 rundzie
 Walka w limicie -82 kg:  Hayato Sakurai –  Wataru Sakata
 Zwycięstwo Sakuraia przez TKO w 2 rundzie
 Walka w kategorii muszej:  Tenshin Nasukawa –  Dylan Oligo
 Zwycięstwo Nasukawy przez poddanie w 2 rundzie

Rizin 2017 in Yokohama: Sakura

Walka Wieczoru 
 Walka w kategorii piórkowej:   Tatsuya Kawajiri –  Anthony Birchak
 Zwycięstwo Kawajiriego przez jednogłośną decyzję sędziów

Pozostałe 
 Walka w kategorii ciężkiej:  Gerônimo Dos Santos –  Amir Ali Akbari
 Zwycięstwo Ali Akbariego przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii muszej:  Kyōji Horiguchi –  Yuki Motoya
 Zwycięstwo Horiguchiego przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka kobiet w kategorii atomowej:  Rena Kubota –  Dóra Perjés
 Zwycięstwo Kuboty przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii muszej:  Tenshin Nasukawa –  Francesco Ghigliotti
 Zwycięstwo Nasukawy przez TKO w 1 rundzie
 Walka w kategorii ciężkiej:  Satoshi Ishii –  Heath Herring
 Zwycięstwo Ishiego  przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka kobiet w limicie 90 kg:  Reina Miura –  Jazzy Gabert
 Zwycięstwo Miury przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii piórkowej:  Yusuke Yachi –  Daron Cruickshank
 Zwycięstwo Yachiego przez KO w 1 rundzie
 Walka kobiet w kategorii atomowej:  Saori Ishioka –  Bestare Kicaj
 Zwycięstwo Ishioki przez poddanie w 1 rundzie
 Walka kobiet w kategorii atomowej:  Aleksandra Tonczewa –  Kanna Asakura
 Zwycięstwo Asakury przez jednogłośną decyzję sędziów
 Walka w kategorii muszej:  Kizaemon Saiga –  Seiichiro Ito
 Zwycięstwo Ito przez jednogłośną decyzję sędziów

Rizin FF 6: Rizin World Grand Prix 2017 Opening Round Part 1

Walka Wieczoru 
 Walka w kategorii koguciej / Grand Prix wagi koguciej:  Kyōji Horiguchi –  Hideo Tokoro
 Zwycięstwo Horiguchiego przez KO w 1 rundzie

Pozostałe 
 Walka w kategorii ciężkiej:  Amir Ali Akbari –  Tyler King
 Zwycięstwo Akbariego przez TKO w 1 rundzie
 Walka kobiet w kategorii otwartej:  Gabrielle Garcia –  Oksana Gagłojewa
 No contest. Przypadkowy palec w oko
 Walka kobiet w kategorii otwartej:  Reina Miura –  Lei'D Tapa
 Zwycięstwo Miury przez jednogłośną decyzję
 Walka w kategorii muszej (formuła mieszana):  Tenshin Nasukawa –  Kizaemon Saiga
 Zwycięstwo Nasukawy przez KO w 1. rundzie
 Walka w kategorii lekkiej:  Yusuke Yachi –  Satoru Kitaoka
 Zwycięstwo Yachiego przez TKO w 2 rundzie
 Walka kobiet w kategorii atomowej:  Miyuu Yamamoto –  Cassie Robb
 Zwycięstwo Yamamoto przez jednogłośną decyzję
 Walka kobiet w kategorii muszej:  Shinju Nozawa-Auclair –  Sheena Brandenburg
 Zwycięstwo Nozawy-Auclair przez poddanie w 1 rundzie
 Walka w kategorii półciężkiej:  Karl Abrektsson –  Teodoras Aukštuolis
 Zwycięstwo Abrektsson przez poddanie w 2 rundzie

Grand Prix wagi koguciej 
 Podczas tej gali rozegrano tylko część pierwszej rundy

Rizin Fighting World Grand Prix 2017 Autumn: Aki no Jin

Walka Wieczoru 
 Walka w kategorii atomowej / Grand Prix kobiet wagi atomowej:  Rena Kubota –   Andy Nguyen

Walka grapplingowa 
 Walka w kategorii średniej:  Kazushi Sakuraba –  Frank Shamrock

Pozostałe 
 Walka w limicie 57 kg :  Yamato Fujita  –  Tenshin Nasukawa
 Walka w limicie 70 kg :  Akiyo Nishiura  –  Andy Souwer
 Walka w limicie 75 kg :  Reina Miura  –   Crystal Stokes
 Walka w limicie 63 kg :  Gabriel Oliveira  –  Tatsuya Kawajiri
 Walka w kategorii ciężkiej:  Jerome Le Banner –  Roque Martinez
 Walka w limicie 51 kg (K1):  Issei Ishii  –  Jin Mandokoro
 Walka w limicie 62 kg (K1):  Yuki  –  Kurogi Darvish
 Walka w limicie 58 kg (K1):  Ryota Renseigym  –  Yoshihisa Morimoto

Rizin Fighting World Grand Prix 2017: 2nd Round

Rizin Fighting World Grand Prix 2017: Final Round

Rizin 10

Przypisy 

Gale MMA
Sport w Japonii
Strony przeglądowe – sport